Râul Nucet se poate referi la:

 Nucet - afluent al râului Chiojdeanca
 Nucet - afluent al râului Ialomița